Keith Andrews (1920–1957) – amerykański kierowca wyścigowy
 Keith Andrews (1920–1989) – brytyjski historyk sztuki
 Keith Andrews (ur. 1962) – południowoafrykański rugbysta
 Keith Andrews (ur. 1980) – irlandzki piłkarz